Rennert puede referirse a:
 Municipio de Rennert (condado de Robeson, Carolina del Norte), un pueblo ubicado en Carolina del Norte, Estados Unidos.
 Hugo Albert Rennert, hispanista y lopista estadounidense.
 Peter Rennert, jugador de tenis estadounidense.